Christophorus-Kapelle steht für
Christophorus-Kapelle (Longerich), Köln
St.-Christophorus-Kapelle (Hanstedt II), Uelzen